Die Wasserball-Weltmeisterschaften 1998 fanden im Rahmen der Schwimmweltmeisterschaften 1998 vom 8. bis 18. Januar in der westaustralischen Hauptstadt Perth statt.

Männer

Vorrunde

Gruppenauslosung

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zwischenrunde

Gruppe E

Gruppe F

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 15

Spiel um Platz 13

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Hauptrunde

Halbfinale 
Für das Halbfinale qualifizieren sich jeweils die Gruppensieger und Gruppenzweite der Gruppe E & F

Spiel um Platz drei

Finale

Endergebnis

Frauen

Vorrunde

Gruppenauslosung

Gruppe A

Gruppe B

Viertelfinale

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 9 bis 12 
In den Platzierungsspielen 9–12 spielten die jeweils letzten zwei Plätze der Gruppe A und B. Das Ergebnis gegen den Gegner, der in derselben Gruppe war, wurde übertragen.

Spiele um Platz 5 bis 8 
Vorspiele

Vor den Platzierungsspielen wurden noch die Begegnungen ausgespielt. Hier spielte ein Verlierer aus dem Viertelfinale gegen einen anderen Verlierer aus dem Viertelfinale.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Hauptrunde

Halbfinale 
Für das Halbfinale qualifizierten sich jeweils die Gruppensieger und Gruppenzweite der Gruppe A und B.

Spiel um Platz drei

Finale

Endergebnis

Weblinks 
 www.fina.org
 Ergebnisse bei der Fédération Internationale de Natation

1998
Sportveranstaltung 1998
Sportveranstaltung in Perth
Wasserball (Australien)